Błonia bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Błonia (Gdańsk) (dt. Bürgerwiesen), Stadtteil im Stadtbezirk Rudniki von Danzig
 Błonia-Wiesen, Park und Wiesengelände in Krakau
 Błonia Wilanowskie, Stadtteil in Warschau

Błonia ist ein Familienname von:
 Mikołaj z Błonia (gen. 1438), polnischer Autor und Kaplan; meist Nicolaus de Blonie, de Plowe